Antonie ist ein weiblicher Vorname, kommt aber auch als männlicher Vorname vor (meist als Antoni).

Herkunft und Bedeutung des Namens 
Antonie ist die weibliche Form zu Anton.

Der Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „die vorn Stehende“ oder „die Voranschreitende“.

Die heilige Antonie v. Brescia († 1507) wurde als musterhafte Oberin einer Benediktinerinnenniederlassung heiliggesprochen (Gedenktag: 11. März)

Eine tragende Gestalt aus Thomas Manns Roman „Die Buddenbrooks“ (1901) erneuerte den Vornamen.

Bekannte Namensträgerinnen und Namensträger

Vorname 
 Antonie Brentano, Schwägerin von Bettina von Arnim und Freundin Beethovens
 Antonie Hegerlíková  (1923–2012), tschechoslowakische Schauspielerin
 Antonie Iorgovan (1948–2007), rumänischer Jurist und Politiker
 Rahel Antonie Friederike Varnhagen von Ense (1771–1833), Berliner Schriftstellerin und Salondame
 Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723), niederländischer Kaufmann und Naturforscher
 Antonie von Lothringen (1568–1610), Herzogin von Jülich-Kleve-Berg
 Antonie Traun (1850–1924), deutsche Sozialreformerin und Frauenrechtlerin

Familienname 
 Peter Antonie (* 1958), australischer Ruderer

Varianten 
Antoinette, Antonella, Antonette, Antonia, Antonina, Nina, Toni, Tonja, Tonie

Weiblicher Vorname